Rüffler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rüffler (* 1966), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Siegfried Maria Rüffler (1898–1965), österreichischer Bildhauer